Breidenbach (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Breidenbach (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Moselle